Col nome di Spartak Erevan (, translitterazione anglosassone Spartak Yerevan) sono state conosciute nel corso degli anni le seguenti società di calcio armene e sovietiche:
L'Ararat assunse tale denominazione tra il 1935 (anno di fondazione) e il 1937 e tra il 1954 e il 1962.
Lo Spartak Erevan, club attivo tra il 1939 e il 1949.
L'Araks Ararat assunse tale denominazione tra il 2001 e il 2003, quando spostò la propria sede da Ararat ad Erevan.